Frommelt ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Frommelt (1891–1964), liechtensteinischer Politiker (FBP)
 Anton Frommelt (1895–1975), Liechtensteiner Priester, Politiker und Künstler
 Christof Frommelt (1918–1987), liechtensteinischer Skilangläufer
 Doris Frommelt (* 1946), liechtensteinische Politikerin (FBP)
 Felix Frommelt (1842–1886), deutscher Konsularbeamter
 Heinz Frommelt (* 1960), liechtensteinischer Rechtsanwalt und Politiker (VU)
 Isabel Frommelt-Gottschald (* 1974), liechtensteinische Diplomatin und Botschafterin
 Louis Frommelt (1943–2005), liechtensteinischer Sportschütze
 Noah Frommelt (* 2000), liechtensteinischer Fußballspieler
 Paul Frommelt (* 1957), liechtensteinischer Skirennfahrer 
 Stefan Frommelt (* 1966), Pianist, Komponist, Arrangeur und Musikpädagoge aus Liechtenstein
 Willi Frommelt (* 1952), liechtensteinischer Skisportler